Dioplosyllis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Gidholm 1962. Dioplosyllis ingår i familjen Syllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Dioplosyllis